Israel Military Industries;
 Inspectie Werk en Inkomen;
 Iwi, een stam van de Māori, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland.